Roberto Cazzaniga (n. 1978) – cestista italiano;
Roberto Cazzaniga (n. 1979) – pallavolista italiano.